Józef Michalik (ur. 1941) – polski biskup rzymskokatolicki
 Józef Michalik (ur. 1954) – polski polityk
 Józef Michalik – polski kontrabasista

 Zobacz też 
 Jozef Mihálik (ur. 1979) – słowacki hokeista